Obtjak (vitryska: Абчак) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk. Obtjak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Obtjak är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Obtjak. Runt Obtjak är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Horad Mіnsk,  km nordväst om Obtjak.

Trakten runt Obtjak består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć